Inferno di fuoco – film del 1949 diretto da R.G. Springsteen
Inferno di fuoco – film TV del 2002 diretto da Steven Quale